Francisco Javier Garrido Romanos es un pintor establecido en su ciudad natal, Calahorra, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha expuesto de forma individual y colectiva en galerías y centros de arte en España, Francia, Portugal, EEUU... Al mismo tiempo, desempeña una función docente en la Academia Municipal de Dibujo y Pintura acercando el arte plástico a la ciudadanía .

Biografía 
Francisco Javier Garrido Romanos nació en el año 1970 en Calahorra, un municipio situado en la Rioja Baja. Sus inquietudes artísticas le hicieron aproximarse a Pablo Torres Cascante, un pintor local, que le introdujo en la pintura y la historia del arte. Pablo, muy interesado en la vida cultural y en la historia de su localidad, inculcó este sentimiento en joven Francisco Javier, que abordaría estos temas en su obra posterior.

Con 18 años, es decir en 1988, fue a estudiar a la Universidad de Barcelona la especialidad de Bellas Artes recibiendo clases de: Paco Crespo, Gloria Muñoz, Francesc Artigau, Alberto Carroggio y Ruiz Ortega...Tras graduarse en la especialidad de pintura en el año 1993 comenzó a impartir clases de pintura y a escribir sobre arte.

Desde el año 1997 se dedica en exclusiva a la pintura. En el año 2006 el pintor adquiere un estudio propio en su Calahorra natal siendo un espacio polivalente donde puede exponer algunas de sus obras. Al mismo tiempo, desempeña una función docente en la Academia Municipal de Dibujo y Pintura acercando el arte plástico a la ciudadanía.

Premios 
Entre todos ellos destacan: en 1994 el 2º Premio Penagos de Dibujo y, en 1998, el Premio Durán de Pintura . ​

A continuación se detalla una lista cronológica de los reconocimientos :

2005

 Primer premio “VIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS LOS ACADÉMICOS DE LA ARGAMASILLA” . Argamasilla de Alba (Ciudad Real).
 Primera mención de Honor “XIV CONCURSO NACIONAL DE PINTURA CIUDAD DE QUINTANAR”. Excmo. Ayuntamiento de Quintanar de la orden (Toledo).
 Primer Premio “PREMIO NACIONAL DE DIBUJO DE ARGAMASILLA DE ALBA”. Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real).
 Premio adquisición “XIX MUESTRA NACIONAL DE ARTE CONTEMPORANEO JOSÉ SEQUÍ” . Excmo. Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca).

2003

 Mención de honor "XVII SALÓN DE OTOÑO DE PINTURA DE HUELVA". Salón Iberoamericano de la Casa Colón. Huelva.
 Doble Mención especial "PREMIO PROVINCIA DE GUADALAJARA DE DIBUJO2003". Sala de Arte de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara.

2002

 Primer Premio "PREMI DE PINTURA. FIRA D'AGOST 2002". Excm. Ajuntament de Xátiva. Valencia.
 Primer Premio "XXVII PREMIO NACIONAL DE PINTURA ENRIQUE GINESTAL". Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Toledo.
 Primera Medalla de Honor "X PREMIO CIUDAD DE TÜDELA DE PINTURA". Centro cultural Castel Ruiz. Tudela. Navarra.

2001

 Mención de Honor "PREMIO PROVINCIA DE GUADALAJARA DE DIBUJO 2001". Sala de exposiciones de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara.

2000

 Primer Premio de Pintura "IV CERTAMEN JÓVENES CREADORES". Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real).
 Primer Premio de Dibujo "IV CERTAMEN JÓVENES CREADORES". Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real).

1998

 Primer Premio "XIII PREMIO DE PINTURA DURAN". DURAN Exposiciones de Arte. Madrid.
 Primer Premio "II PREMIO NACIONAL DE PINTURA VILLA DE AGREDA". Palacio de Los Castejones. Agreda (Soria).
 Primer Premio "1 CERTAMEN REGIONAL DE PINTURA PARLAMENTO DE LA RIOJA". Excma. Diputación General de La Rioja. Logroño.
 Premio Especial al Mejor Paisaje "XXI CONCURSO NACIONAL DE PINTURA CASIMIRO SAINZ". Excmo.Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria).

1997

 Placa de la Asociación Raíces de Andalucía. "II SEMANA CULTURAL". San Adrián (Navarra).

1996

 Mención de Honor "XIX CONCURSO NACIONAL DE PINTURA CASIMIRO SAINZ". Casa Municipal de Cultura SÁNCHEZ DÍAZ. Reinosa (Cantabria).

1995

 Primer Premio "I CERTAMEN DE PINTURA JOVEN CAFÉ-GALERIA PICASSO". Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja. Logroño.
 Primer Premio "XIII CONCURSO NACIONAL DE PINTURA AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO". Casa Municipal de Cultura. Ciudad Rodrigo (Salamanca).

1994

 Segundo Premio "XII CONVOCATORIA PREMIO PENAGOS DE DIBUJO". Fundación Cultural Mapfre Vida. Madrid.
 Segundo Premio "XXXVI PREMIO A LA PINTURA JOVEN". Sala Pares. Barcelona.

1992

 Primer Premio "VIII MUESTRA JOVEN DE ARTES PLÁSTICAS EN LA RIOJA". Sala de Exposiciones de la Escuela de Artes y Oficios. Logroño.

1990

 Premio "ARTISTAS JÓVENES DE LA AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE CATALUÑA".Real Circulo Artístico. Barcelona.
 Mención Especial "IX MUESTRA DE ARTES PLÁSTICAS PARA JÓVENES EN HOMENAJE A ANTONI TAPIES". Paiau Marc. Barcelona.

1989

 Primer Premio "CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS POPULARES DE CALAHORRA". Museo Municipal de Calahorra (La Rioja).

Exposiciones

Individuales 
Entre sus exposiciones individuales destacan: “Tierras deshabitadas” en la Sala de arte Decor-Art. Zaragoza (2013); la Exposición individual en la Capella de les Arts. Fundació Ave María. Sitges (Barcelona, 2013); “Acuarelas” (expuesta en su estudio en Calahorra, 2009); “La ribera. Calahorra y el Ebro” en la galería de arte Alexandra Irigoyen (Madrid, 2007); “Calahorra en blanco y negro” (expuesta en su estudio en Calahorra, 2007) ​…

Colectivas 
Destacan:

2004

 SUBASTA BENÉFICA. Arte para luchar contra el cáncer de mama. ESTEÉ LAUDER. DURAN,Subastas de Arte. 24 febrero. Serrano, 12. 28001. Madrid.
 5° ANIVERSARIO. TRAC D'ART. Galería de Arte. Julio, agosto y septiembre. Passeig Maritim, 10.17258. L'Estartit (Gerona).

2003

 OBRA EN PEQUEÑO FORMATO. ESTELA DOCAL, Galería de Arte. 9 de diciembre de 2003 / 10 de enero de 2004. Peña Herbosa, 11.39003. Santander.
 X SALÓN DE OTOÑO DE PINTURA Y ESCULTURA DE LA RIOJA. Casa de Cultura "Las Monjas". 29 noviembre / 8 diciembre. Cenicero (La Rioja) y Sala de exposiciones del Excmo. Ayuntamiento de Logroño. 11 / 20 diciembre.

2002

 VI FERIA INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN. ÁRCALE 2002. Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León. 10 /15 abril. Salamanca.

2000

 FIGURACIÓ 2000-2001. Galería TUSET. 20 junio / 28 septiembre. Tuset, 3.08006. Barcelona.
 FORÁNEOS. ESTÍO 2000. ESPACIO 36, Galería de Arte. 26 julio / 10 agosto. Pasaje Santa. Clara, 14. Zamora.
 IX FERIA ARTE SANTANDER. Palacio de Festivales de Cantabria. 29 julio / 6 agosto. Santander.

1998

 ARTE RIOJANO PARA EL 2000. LA RIOJA COMO PAISAJE. SALA AMOS SALVADOR. 17 septiembre / 1 noviembre. Barriocepo, 45. 26001. Logroño.

1995

 JÓVENES REALISMOS. Sala FORTUNY. 24 enero / 18 febrero. Passeig de Gracia. 15. 08007.Barcelona.
 SEIS MIRADAS AL PAISAJE. Galería FERRAZ. 28 de diciembre de 1994 / 21 de enero de 1995. Rey Francisco, 27-1° izda. 28008. Madrid.
 VISIONES URBANAS. PASAJE. Galería de Arte. 28 abril / 27 mayo. Plano de san Francisco, s/n. 30004. Murcia.

1991

 EXPOSICIÓN NACIONAL DE ACUARELA. Centro Cultural CASA DE VACAS. 16/30 abril. Parque del Retiro. Madrid.

1990

 LXXX EXPOSICIÓN ANUAL COLECTIVA DE LA AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE CATALUÑA. SALA CULTURAL. CAJA DE MADRID. 14/28 noviembre. Placa de Catalunya, 9. Barcelona.

1989

 CINCO PINTORES. CAIXA DE PENSIONS. 1/15 octubre. Ronda sant Antoni, 3- baixos. Barcelona.

Ámbito internacional: 

 EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
 2004 ÉPOCA, Decorando e Arte. 3 junio / 31 julio. Rúa 31 de Janeiro, 15. 6300-769. Guarda (Portugal).
 2002 INSTITUTO POLITÉCNICO. 7 noviembre / 6 diciembre. Avda. da Pedro A. Cabral, 12. 6000-084. Castelo Branco (Portugal).
 2000 ÉPOCA, Decoracao e Arte. 16 junio / 31 julio. Rúa 31 de Janeiro, 15. 6300-769. Guarda (Portugal).
 EXPOSICIONES COLECTIVAS Y FERIAS:
 2003 ASSOCIACAO ARTE LIVRE. Artistas plásticos da Guarda. Atelier nocturno / exposicao. 25 julio. Igreja da Misericordia. 6300-769. Guarda (Portugal).
 2001 CENTRO CULTURAL. 10/25 agosto. Cámara Municipal de Celorico da Beira (Portugal).
 ÉPOCA, Decorando e Arte. 10 de diciembre de 2001 / 12 de enero de 2002. Rúa 31 de Janeiro, 15. 6300-769. Guarda. Portugal.
 OBRA EN COLECCIONES PÚBLICAS:
 MAIRIE DE SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE. Francia.
 COMUNA DI MONTECOMPATR1 (Italia).
 INSTITUTO POLITÉCNICO. CASTELO BRANCO (Portugal).
 OBRA EN COLECCIONES PRIVADAS:
 TOULOUSE y VILLEURBANNE. Francia.
 SAN ANTONIO (Texas) y NEW YORK-Manhattan. Estados Unidos.
 HONG KONG. China.
 ROMA. Italia.
 BERLÍN Y KETSCH (Alemania).
 TRUJILLO (Perú).
 CÓRDOBA (Argentina).

Estilo, técnica y temas recurrentes 
Francisco Javier Garrido Romanos trabaja sobre todo con exteriores y pintura del natural. Su obra es principalmente paisajística (óleo, acuarela, grafito), sin embargo, no rehúye la figura ni el retrato. Puede considerarse un colorista, es decir, que antepone el color como elemento primordial frente otros aspectos. Esta tendencia de estilo puede asociarse con la temática de gran parte de sus obras reflejando paisajes exteriores en un espacio y tiempo concretos . Por ello podría considerarse que presenta ecos del impresionismo pictórico ya que a través del estudio de la luz pretende captar la belleza de un determinado instante ​.

Presenta cierta inclinación por reflejar y mostrar espacios asociados con su localidad natal, Calahorra. Tal es el caso de: Calahorra desde Perenzano, La ribera. Calahorra y el Ebro Calahorra en blanco y negro, Torre de la catedral desde El Sequeral, Catedral... En ellas muestras desde diferentes perspectivas los paisajes rurales y urbanos de la localidad, poniendo especial énfasis en su conjunto monumental ​.

A pesar de ello el pintor se encuentra receptivo a investigar y tratar otra serie de temáticas como el retrato, temática religiosa (Descendimiento de Cristo)...En todas ellas continuamos encontrando una inclinación del pintor hacia el color empleado como uno de sus principales recursos artísticos.

Bibliografía 
«Espacios limítrofes / Javier Garrido | BIBLIOTECA de LA RIOJA». www.blr.larioja.org. Consultado el 27 de febrero de 2023

«Francisco Javier GARRIDO ROMANOS (1970) - Biografía by Artprice». Artprice.com. Consultado el 27 de febrero de 2023.

García, Jesús María. «Francisco Garrido Romanos. Colección de arte de pintura - ivlia.org». ivlia.org. Consultado el 27 de febrero de 2023.

García, J. M. (2021). Un paisaje riojano. Descubrir el arte, (264), 98-98.

Garrido, F. J. HACIA LA SABIDURÍA ESTRATÉGICA.

«Javier Garrido». Fundación Caja Rioja. Consultado el 27 de febrero de 2023.

Riojadigital (8 de abril de 2021). «ENTREVISTA A JAVIER GARRIDO». Rioja digital. Consultado el 27 de febrero de 2023.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.

Nacidos en 1970